Зоран Стојиљковић (Београд, 13. јун 1937 ) српски је филмски и телевизијски глумац.
Када је завршио средњу школу почео је да ради као глумац  у Дечјем позоришту „Бошко Буха“ у периоду од 15. октобра 1955. до 31. октобра 1956. Године 1960. завршио је  Академију за позоришну уметност у Београду  и након тога је глумио у Драми Српског народног позоришта у Новом Саду.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1957. || Суботом увече  || Мирко Соколовић
|-
| 1959. || Новела од Станца || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1961. || Избирачица || Станчика
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се || 
|-
| 1962. || Крст Ракоц  || 
|-
| 1967. || Љубавни је цео свет || 
|-
| 1968. || Силе (ТВ) || 
|-
| 1968. || На рубу памети || 
|-
|1968. || Горски цар  ||
|-
| 1968. || Максим нашег доба || 
|-
| 1969. || Самци 2 || 
|-
| 1969. || Закопајте мртве || 
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда  || Зоран краљ
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1971. || Дипломци || члан комисије
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља || Учитељ
|-
| 1972. || Мајстори (ТВ серија) || Лепин љубавник
|-
| 1973. || Позориште у кући || Рођин колега
|-
| 1973. || Камионџије || 
|-
| 1974. || Позориште у кући 2 || конобар
|-
| 1974. || Партизани || 
|-
| 1975. || Отписани || Шуле
|-
| 1976. || На путу издаје || 
|-
| 1977. || Живот тече даље || 
|-
| 1977. || Више од игре || Бата Јанковић
|-
| 1978. || Код Камиле || Коста Трифковић
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Шуле
|-
| 1978. || Васкрсење змаја  || 
|-
| 1979. || Слом || Живић
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Београдска разгледница 1920 || Јојкић новинар
|-
| 1981. || Развод брака || 
|-
| 1981. || База на Дунаву || 
|-
| 1981. || Ми смо смешна породица || 
|-
| 1982. || Лед || 
|-
| 1982. || Последњи чин || 
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије || 
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) || 
|-
| 1984. || Дивља патка || 
|-
| 1984. || Бањица || 
|-
| 1984. || Убица (ТВ драма) || Лекар
|-
| 1985. || У затвору || 
|-
| 1987. || Погрешна процена (ТВ) || цариник на граници
|-
| 1987. || Место сусрета Београд || цариник на граници
|-
| 1987. || Бекство из Собиборa  || Борис
|-
| 1987. || Хајде да се волимо || главни гангстер
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца || 
|-
| 1987—1988. || Вук Караџић (ТВ серија) || Мусага
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000.-те ▲
|-
| 2002. || Зујање у глави || Мрзил
|-
| 2008. || Наша мала клиника || Деда Мраз
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1937.
Југословенски глумци
Српски глумци
Глумци из Београда